Geografia física: Torrelles (Prats i Sansor) és una muntanya de la Baixa Cerdanya.
 Geografia política:
Torrelles de Foix, municipi de l'Alt Penedès.
Torrelles de la Salanca, municipi del Rosselló.
Torrelles de Llobregat, municipi del Baix Llobregat.